Charrière est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

 Caroline Charrière (1960-2018), compositrice suisse
 Christian Charrière-Bournazel (1946-), avocat et bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris
 François Charrière (1893-1970), évêque de Lausanne, Genève et Fribourg (1945-1970)
Gérard Charrière (1935-), peintre suisse
 Henri Charrière (1906-1973), condamné pour meurtre aux travaux forcés, dit Papillon
 Isabelle de Charrière (1740-1805), écrivaine francophone hollandaise et suisse
 Morgan Charrière (1995-), pratiquant français d'arts martiaux mixtes
 Joseph-Frédéric-Benoît Charrière (1803-1876), constructeur d'instruments chirurgicaux
 Sylvie Charrière (1961-), femme politique française

Autres 
 Prissé-la-Charrière est une commune des Deux-Sèvres, réunissant les anciennes communes de Prissé et de la-Charrière
 Le charrière est une unité de calibre des cathéters et endoscopes, qui doit son nom à Joseph-Frédéric-Benoît Charrière.

Homonymie de patronyme